Marxismo Vivo é uma revista internacional de debate marxista, publicada pela LIT-QI (Liga Internacional dos Trabalhadores - Quarta Internacional).

Seu objetivo é o debate sobre teoria marxista, sobre a conjuntura política internacional e dos diversos países, e sobre a atuação dos movimentos de massas (em especial de trabalhadores).

A revista tem sido publicada regularmente desde o ano 2000, em português, castelhano, inglês, russo e francês. A periodicidade média tem sido quadrimensal.

No Brasil, a distribuição da revista é realizada pelo PSTU e em Portugal pela organização Em Luta.

Ligações externas
 Revista Marxismo Vivo (em português)

Revistas marxistas
Revistas trotskistas